Der Kanton Châtenois war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Neufchâteau, im Département Vosges und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Châtenois. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 2001 bis 2015 Jean-Pierre Florentin (UMP).

Lage  
Der 25 Gemeinden umfassende Kanton lag im Nordwesten des Départements Vosges.

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Chatenois
Aufgelöst 2015